Földrajz
 Burundi
 Bamba, település Bubanza tartományban
 Guinea
 Bamba, település Nzérékoré régióban
 Mali
 Bamba, település Gao régióban
 Bamba, település Mopti régióban
Bamba a következő személyek bece- vagy művészneve:
 Deák Ferenc (1922–1998) válogatott magyar labdarúgó
 Bamba, Marvee Bamba Leelin, Fülöp-szigeteki gyerekszínész
hasonló
 La bamba, mexikói népdal